Man en Paard (radioprogramma), Nederlands schaakprogramma o.l.v. Hans Böhm
 Man en paard, Nederlandse comedyserie
 Man en Paard, boek met memoires van Theo Joekes